Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2010 vond plaats van 10 tot en met 21 maart 2010 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 22e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel won de als zesde geplaatste Servische Jelena Janković het toernooi. Zij versloeg in de finale het Deense tweede reekshoofd Caroline Wozniacki in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was de twaalfde toernooizege voor Janković.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste duo Nadja Petrova en Samantha Stosur na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Alizé Cornet
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Carla Suárez Navarro
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=  Chan Yung-jan
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  Stefanie Vögele
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=  Tsvetana Pironkova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=  Akgul Amanmuradova
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| Barbora Záhlavová-Strýcová}}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  Andrea Petković
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Koeznetsova
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= C Suárez Navarro
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Chan Yung-jan
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Á Szávay
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05= A Klejbanova
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Pironkova
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=1
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= K Clijsters
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= C Suárez Navarro
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=27
| RD3-team02= Á Szávay
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03=23
| RD3-team03= A Klejbanova
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=14
| RD3-team04= K Clijsters
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=64
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= C Suárez Navarro
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=62
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=23
| RD4-team02= A Klejbanova
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=6
}}

 Deel 2 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Alberta Brianti
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Petra Kvitová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Jaroslava Sjvedova
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=

Deel 3 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Katarina Srebotnik
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Sybille Bammer
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Michelle Larcher de Brito
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Roberta Vinci
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Melanie Oudin
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=0
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Lucie Šafářová
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Julia Görges
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= V Azarenka
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Bammer
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Dulgheru
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=28
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= R Vinci
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= Y Wickmayer
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=28
| RD4-team01=

Deel 5

Deel 6

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=[10]
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Hlaváčková  L Hradecká
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= N Petrova  S Stosur
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=6
| RD2-team05= B Mattek-Sands  Yan Zi
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= T Garbin  J Janković
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3=[5]
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= G Dulko  F Pennetta
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2010
Indian Wells